Unterreute ist der Ortsname von

 Unterreute (Gestratz), Ortsteil der Gemeinde Gestratz, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Unterreute (Oberreute), Ortsteil der Gemeinde Oberreute, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Unterreute (Reute), Ortsteil der Gemeinde Reute, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Unterreut
 Unterreuten